Il doppio  del Movistar Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Pablo Cuevas e Brian Dabul erano i detentori del titolo. Erano entrambi presenti, ma hanno deciso di non giocare assieme.

Cuevas era in coppia con Marcel Granollers e Dabul era in coppia con Paolo Lorenzi.

Łukasz Kubot e Oliver Marach hanno vinto il torneo battendo in finale Potito Starace e Horacio Zaeballos per 6-4, 6-0.

Teste di Serie

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (campioni)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares (quarti)

 Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (primo turno) 
 André Sá /  Horia Tecău (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Movistar Open 2010
ATP World Tour 2010